Sibrand hießen folgende Personen:

 Meister Sibrand, erster Hochmeister des Deutschen Ordens von 1190 bis 1198 
 Sibrand Lubbert (auch: Sibet Lubben, Sibrand Lubbertus; * um 1555/56, † 1625), deutscher reformierter Theologe
 Hermann Sibrand (1645–1712), deutscher Jurist und Bürgermeister von Stettin
 Joachim Heinrich Sibrand (1670–1743), deutscher Jurist, Richter am Wismarer Tribunal

Siehe auch:
 Sibet, Siebrand